Lasi ist der Name folgender Orte:
 Laši, Gemeinde in Sēlija, Lettland 
 Lasi (Kuan Fatu), ein Dorf im indonesischen Distrikt Kuan Fatu in Westtimor

LASI ist Abkürzung für:
 Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 
 Ladungssicherung

Siehe auch
 Lasy
 Łazy (Begriffsklärung)
 Lassi (Begriffsklärung)

Abkürzung